Il doppio del torneo di tennis Città di Como Challenger 2008, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitori Mariano Hood e Alberto Martín che hanno battuto in finale Guillermo Hormazábal e Antonio Veić 6-1, 6-4.

Teste di serie 

 Daniel Köllerer /  Frank Moser (primo turno)
 Mariano Hood /  Alberto Martín (Campioni)

 Alessandro Motti /  Horacio Zeballos (semifinali)
 Tomasz Bednarek /  Fabio Colangelo (quarti di finale)

Tabellone

Collegamenti esterni 

Città di Como Challenger 2008